Місячний сарос 101 - серія місячних затемнень, в якій місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 11 вересня 360 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершилась 28 лютого 1839, коли місяць останній раз торкнувся її північного краю. Серія містила 83 затемнення, які відбувалися через кожні 18 років 11 днів, і тривала 1478 років.

Серія містила 27 повних затемнень від 3 серпня 901 до 11 травня 1370, 8 часткових перед повними від 8 травня 757 до 23 липня 883 і 6 часткових після повних від 21 травня 1388 до 15 липня 1478.

Найдовшим у серії повним затемненням було 51-е, яке відбулось 07 березня 1262 і тривало 104,2 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 101 

Місячні сароси